Открытый чемпионат Буш-дю-Рона 2012 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Марсель, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 20 по 26 февраля.

Первым сеянным в одиночном разряде был Жо-Вильфрид Тсонга (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Мартин дель Потро выигрывает свой 1й турнир на соревнованиях ассоциации в году и 10й за карьеру.
 Микаэль Льодра выходит в свой 1й финал на соревнованиях ассоциации в году и 10й за карьеру. Это его третий финал на этом турнире (до этого в 2009 и 2010 годах).

Парный разряд

Факты 
 Николя Маю выигрывает свой 2й в году и 5й за карьеру титул на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Эдуар Роже-Васслен выигрывает свой 2й в году и в карьере титул на соревнованиях основного тура ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона

 Мировой тур ATP 2012
 Мировой тур ATP 250

 Open GDF Suez de Marseille 2012

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Февраль 2012 года
2012